Valère peut faire référence à :

Prénom 
Valère, prénom masculin peu usité : il se raréfia à partir du  et réapparut timidement à la Renaissance ; il est fêté le 14 juin (Église catholique) ou le 16 novembre (Église orthodoxe). En tant que saint patron de Saragosse (Espagne), il y est fêté le 29 janvier.

Il a pour variante Valéri.

Saints chrétiens 

  (page d'homonymie) ;
 Sainte Valère de Limoges ;

Antiquité
 Valère, en latin Valerius, le gentilice de la gens Valeria ;
 Valère Maxime, historien romain.
 Valère évêque d’Hippone, contemporain de Saint Augustin.

Patronyme
Valère Bernard (1860 - 1936), artiste français ;
Valère Gille (1867 - 1950), poète belge ;
Valère Passelecq (1919 - 1944), résistant belge ;
Valère Ollivier (1921 - 1958), coureur cycliste belge ;
Jean Valère (né en 1925), réalisateur français ;
Katia Valère, chanteuse et romancière française ;
Valère Van Sweevelt (né en 1947), coureur cycliste belge ;
Jean-Pierre Valère (né en 1947), haltérophile et acteur belge ;
Simone Valère (1921 - 2010), actrice française ;
Valère Novarina (né en 1947), auteur, metteur en scène et peintre franco-suisse ;
Valère Staraselski (né en 1957), écrivain français ;
Valérie Valère (1961 - 1982), écrivaine française ;
Valère Amoussou (né en 1987), footballeur international béninois ;
Valère Fortin (né en 1989), cuisinier québécois ;
Valère Germain (né en 1990), footballeur français ;
Valère Brable (né en 1998), écrivain français.

Toponyme
 Saint-Valère, municipalité du Québec ; 
 Basilique de Valère, église de Sion, en Valais.

Voir aussi
Vallères, commune d'Indre-et-Loire

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de patronyme